Затворената гласна е вид гласен звук, употребяван в много от говоримите човешки езици. Звукоопределящите специфики на затворените гласни се обуславят от разположението на езика, който при тяхното учленение застава възможно най-близо до небцето без да създава препятстване на въздухопотока, което би произвело съгласен звук.

Затворените гласни са известни още и като „високи“ (заради заставането на езика високо в устната кухина) или „тесни“ гласни (поради тясното разстояние между езика и небцето при образуването им).

Шестте основни затворени гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:

 затворена предна незакръглена гласна ;
 затворена предна закръглена гласна ;
 затворена средна незакръглена гласна ;
 затворена средна закръглена гласна ;
 затворена задна незакръглена гласна ;
 затворена задна закръглена гласна .

Бележки 

Гласни звукове